NLC steht für:
 Nationalliga C, Schweiz
 National Logistics Cell, Unternehmen in Pakistan
 Nigeria Labour Congress, nigerianischer Gewerkschaftsdachverband 
 noctilucent clouds, englische Abkürzung für leuchtende Nachtwolken

nlc steht für:
 Nalca (ISO-639-3-Code), eine der Mek-Sprachen in Westneuguinea

Abkürzung